Артлухский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Казбековском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Артлух.

Население

Состав 

Село Ахтачикан и кутаны расположены на территории Бабаюртовского района.

 Кутаны
Ново-Артлух, Новый Туршунай.

Примечания 

Муниципальные образования Казбековского района
Сельские поселения Дагестана